

Persone
 Beatrice Solinas Donghi (1923-2015) – scrittrice e saggista italiana
 Christian Solinas (1976) – politico italiano
 Franco Solinas (1927-1982) – sceneggiatore italiano
 Gian Maria Solinas Apostoli (1836-1914) – avvocato e politico italiano
 Gianni Solinas, propriamente Giovanni Solinas (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Gioacchino Solinas (1892-1987) – generale italiano
 Mara Vittoria Solinas, nota con lo pseudonimo di Maria Sole (1943) – cantautrice, attrice e scrittrice italiana
 Marisa Solinas (1939-2019) – attrice e cantante italiana
 Pier Giorgio Solinas (1945) – antropologo italiano
 Stenio Solinas (1951) – giornalista e saggista italiano
 Volkan Babacan Habibou Solinas (1988) – calciatore turco, di ruolo portiere

Altro
 Premio Solinas – manifestazione italiana dedicata alla scrittura per il cinema
 Riparo Solinas, noto attualmente come Grotta di Fumane – sito archeologico in provincia di Verona